Дея — река :

Дея (приток Буреи) — река в Амурской области, приток Буреи, 37 км ()
Дея (река, впадает в Акбашский канал) — река в Кабардино-Балкарии.
Дея (приток Кривого Гоша) — река в Амурской области ()
Дея — станция в Амурской области.